

Niemcy 
 Bleibach – dzielnica Gutach im Breisgau
 Bleibach – rzeka, dopływ Rotbachu

Osoby 
 Kasper Bleibach – duński kajakarz

Zobacz też 
 Blaibach